Европейская лига 1993 — тридцать шестой розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 44 команды. Финал прошёл в Пирее 15 апреля, титул сильнейшего впервые завоевала команда из Франции  Лимож, в финале был бит  Бенеттон Тревизо.

Квалификация

1/16 финала

Групповой этап

Группа А

Группа Б

Четвертьфинал

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1992 год в баскетболе
1993 год в баскетболе